Hoegaarden (Belgio) – un comune belga nella provincia del Brabante Fiammingo
Hoegaarden – birra